Tovia steht für:

 Tovia (hebräischer Vorname), männlicher Vorname
 Tovia Tambu, Ort in Donggala (Regierungsbezirk), Sulawesi Tengah, Indonesien

Tovia ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Maestre Tovia (1833–1896), valencianischer Politiker
 Francesc de Tovia (14./15. Jh.), Bischof von Urgell und Kofürst von Andorra